Ramon Puig (actor) (? - 2007), actor català de doblatge.
 Ramón Puig de Ramón (Tortosa, 1867 - Barcelona, 1942), jurista i militar.
 Ramon Puig i Coll (Gombreny, 1868 - 1936), sacerdot i vicari.
 Ramon Puig i Marcó (Barcelona, 1870 - Barcelona, 1942), comptable i fotògraf.
 Ramon Puig i Gairalt (l'Hospitalet de Llobregat, 1886 - Barcelona, 1937), arquitecte.
 Ramon Puig i Ball (1887 - 1964), metge català.
 Ramon Maria Puig i Andreu (Lleida, 1940), arquitecte.
 Ramon Puig Solsona (Puigverd de Lleida, 1952), futbolista.
 Ramon Puig i Cuyàs (Mataró, 1953), orfebre i joier.
 Ramon Puig i Artigas Werens (Barcelona, 1967), grafiter i dissenyador.